Fred V & Grafix — британский дуэт в жанре драм-н-бейс из Девон (графство) (Англия), в состав которого входят Фред «Fred V» Вахрман  (род. 12 Января, 1990) и Джош «Grafix» Джексон (род.14 июля, 1991)

История 
«Fred V» и «Grafix» начали писать музыку совместно с 2009 года. Релиз их дебютного альбома «Recognise» состоялся 31 марта 2014 года. Альбом «Recognise» достиг 106 места в UK Album Chart, а сингл «Forest Fires» занял 77 место в UK Singles Chart, 23 место в UK Dance Chart и пятое место в UK Indie Chart.

Их первый релиз «Goggles- EP» на лейбле Hospital Records состоялся 11 марта 2013 года, тем самым они присоединились к таким звездам лейбла как Netsky, Camo and Krooked и Logistics.

В декабре 2018 года, дуэт объявил о своем распаде и о начале своих сольных проектов.

Дискография

Студийные Альбомы

Ремикс Альбомы

Компиляции

EP

Синглы

Ремиксы

Другие Появления

Примечания 

Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс
Музыкальные коллективы Австрии
Музыкальные дуэты